Djaha ist der Familienname folgender Personen:
 Akim Djaha (* 1998), komorischer Fußballspieler
 Yao Léonard Djaha (* 2001), ivorischer Fußballspieler